

События 
 Консулы Марк Геганий Мацерин (2-й раз) и Тит Квинкций Капитолин Барбат (5-й раз). Цензоры Луций Папирий и Луций Семпроний.
 Учреждение в Риме должности цензоров.
 Из полномочий консула были изъяты функции производства ценза и контроля за составом общины.
 Триумф Марка Гегания за победу над вольсками.
 Афиняне выводят колонию Фурии на южное побережье Италии.
 Перикл предлагает созвать общеэллинский конгресс для принятия совместных мер по восстановлению разрушенных персами храмов и обеспечению безопасного морского плавания. Предложение отклонено Спартой.
 Остракизм Фукидида, сына Мелесия, главы афинских олигархов.
 Конец 1-го года 84-й Олимпиады (весна). Основание общегреческой колонии в Фуриях.
 В Фуриях поселился Геродот.
 443/442 — Афинский архонт-эпоним Лисаний.

См. также

Примечания